Новопа́влівка (до 1945 року — Адій-Кийгач, ) — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.